The Quintet  steht für:

 The Quintet, US-amerikanische Rockband, siehe Sir Douglas Quintet
 The Quintet, US-amerikanische Jazzband, siehe Jazz at Massey Hall (1955)
 The Quintet (Album), Jazzalbum von Horace Tapscott (2022)
 V.S.O.P. − The Quintet, Jazzalbum des Quintetts V.S.O.P. (Band) (1977)

Siehe auch:
 Quintet (Begriffsklärung)
 Quintett (Begriffsklärung)